|-
|(18751)||1999 GO9|| align=right|14,7|| align=right|2,229|| align=right|0,252|| align=right|4,65|| align=right|3,326||MBA||15. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18752)||1999 GZ16|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,137|| align=right|3,67|| align=right|3,238||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18753)||1999 GE17|| align=right|13,5|| align=right|2,744|| align=right|0,275|| align=right|8,41|| align=right|4,544||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18754)||1999 GL21|| align=right|13,5|| align=right|2,395|| align=right|0,115|| align=right|7,28|| align=right|3,706||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18755 Meduna||1999 GS21|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,081|| align=right|7,09|| align=right|3,378||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18756)||1999 GY34|| align=right|15,4|| align=right|2,176|| align=right|0,170|| align=right|5,70|| align=right|3,209||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18757)||1999 HT|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,206|| align=right|1,77|| align=right|3,829||MBA||18. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(18758)||1999 HD2|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,185|| align=right|5,74|| align=right|3,239||MBA||19. april 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(18759)||1999 HO2|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,245|| align=right|4,76|| align=right|3,575||MBA||20. april 1999||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(18760)||1999 HY7|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,192|| align=right|2,30|| align=right|3,727||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18761)||1999 HA8|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,189|| align=right|00,41|| align=right|3,786||MBA||20. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18762)||1999 HC9|| align=right|15,3|| align=right|2,125|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|3,097||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18763)||1999 JV2|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,140|| align=right|12,93|| align=right|4,056||MBA||8. maj 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18764)||1999 JA12|| align=right|13,4|| align=right|2,333|| align=right|0,180|| align=right|24,81|| align=right|3,563||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18765)||1999 JN17|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,209|| align=right|4,28|| align=right|3,343||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18766 Broderick||1999 JA22|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,110|| align=right|1,10|| align=right|4,032||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18767)||1999 JD22|| align=right|15,0|| align=right|2,172|| align=right|0,113|| align=right|5,51|| align=right|3,201||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18768 Sarahbates||1999 JE22|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,129|| align=right|4,61|| align=right|3,546||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18769)||1999 JS24|| align=right|12,4|| align=right|2,978|| align=right|0,129|| align=right|13,74|| align=right|5,138||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18770 Yingqiuqilei||1999 JN25|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,179|| align=right|2,17|| align=right|3,275||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18771 Sisiliang||1999 JA26|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,191|| align=right|2,15|| align=right|3,719||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18772)||1999 JR34|| align=right|15,1|| align=right|2,167|| align=right|0,135|| align=right|2,84|| align=right|3,188||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18773 Bredehoft||1999 JY36|| align=right|15,2|| align=right|2,257|| align=right|0,070|| align=right|00,99|| align=right|3,389||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18774 Lavanture||1999 JT38|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|2,81|| align=right|3,729||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18775 Donaldeng||1999 JD39|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,097|| align=right|3,06|| align=right|3,585||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18776 Coulter||1999 JP39|| align=right|14,8|| align=right|2,244|| align=right|0,169|| align=right|1,06|| align=right|3,360||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18777 Hobson||1999 JA41|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,186|| align=right|4,33|| align=right|4,099||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18778)||1999 JW43|| align=right|12,2|| align=right|3,006|| align=right|0,104|| align=right|9,47|| align=right|5,212||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18779 Hattyhong||1999 JN44|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,063|| align=right|7,32|| align=right|3,540||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18780 Kuncham||1999 JY44|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,127|| align=right|4,30|| align=right|3,330||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18781 Indaram||1999 JH45|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,177|| align=right|1,79|| align=right|3,731||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18782 Joanrho||1999 JJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,134|| align=right|3,85|| align=right|3,716||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18783 Sychamberlin||1999 JL47|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,170|| align=right|00,97|| align=right|4,175||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18784)||1999 JS47|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,217|| align=right|1,34|| align=right|3,640||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18785 Betsywelsh||1999 JV48|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,149|| align=right|4,07|| align=right|3,425||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18786 Tyjorgenson||1999 JS53|| align=right|14,1|| align=right|2,519|| align=right|0,131|| align=right|4,75|| align=right|3,998||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18787 Kathermann||1999 JV53|| align=right|14,9|| align=right|2,423|| align=right|0,199|| align=right|9,67|| align=right|3,772||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18788 Carriemiller||1999 JX53|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|3,710||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18789 Metzger||1999 JV56|| align=right|15,1|| align=right|2,287|| align=right|0,192|| align=right|3,79|| align=right|3,458||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18790 Ericaburden||1999 JG57|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,073|| align=right|4,15|| align=right|4,207||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18791)||1999 JF58|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,151|| align=right|5,69|| align=right|3,673||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18792)||1999 JL60|| align=right|13,7|| align=right|2,686|| align=right|0,128|| align=right|11,49|| align=right|4,402||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18793)||1999 JW60|| align=right|13,5|| align=right|3,093|| align=right|0,308|| align=right|12,22|| align=right|5,438||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18794 Kianafrank||1999 JG62|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,042|| align=right|2,08|| align=right|3,681||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18795)||1999 JT63|| align=right|14,6|| align=right|2,181|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|3,220||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18796 Acosta||1999 JH64|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,158|| align=right|5,75|| align=right|3,457||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18797)||1999 JT64|| align=right|14,6|| align=right|2,592|| align=right|0,234|| align=right|4,21|| align=right|4,172||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18798)||1999 JG65|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,215|| align=right|5,20|| align=right|4,369||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18799)||1999 JZ73|| align=right|13,8|| align=right|2,743|| align=right|0,243|| align=right|10,20|| align=right|4,542||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18800 Terresadodge||1999 JL76|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,106|| align=right|5,18|| align=right|4,415||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18801 Noelleoas||1999 JO76|| align=right|14,3|| align=right|2,377|| align=right|0,143|| align=right|6,87|| align=right|3,663||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18802)||1999 JR76|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,159|| align=right|11,71|| align=right|4,405||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18803 Hillaryoas||1999 JH77|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|6,05|| align=right|3,450||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18804)||1999 JS77|| align=right|13,7|| align=right|2,361|| align=right|0,116|| align=right|7,50|| align=right|3,627||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18805 Kellyday||1999 JX77|| align=right|14,7|| align=right|2,233|| align=right|0,043|| align=right|7,46|| align=right|3,337||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18806 Zachpenn||1999 JX79|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|4,98|| align=right|4,557||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18807)||1999 JL85|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,189|| align=right|26,52|| align=right|3,647||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18808)||1999 JP85|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,061|| align=right|10,34|| align=right|4,053||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18809 Meileawertz||1999 JP86|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,126|| align=right|2,24|| align=right|3,722||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18810)||1999 JF96|| align=right|13,9|| align=right|2,677|| align=right|0,126|| align=right|13,81|| align=right|4,380||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18811)||1999 KJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,255|| align=right|9,72|| align=right|4,683||MBA||18. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|18812 Aliadler||1999 KT13|| align=right|14,3|| align=right|2,369|| align=right|0,126|| align=right|6,21|| align=right|3,647||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18813)||1999 KH15|| align=right|13,0|| align=right|2,592|| align=right|0,137|| align=right|12,99|| align=right|4,172||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18814)||1999 KJ17|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,110|| align=right|4,73|| align=right|3,433||MBA||20. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18815)||1999 LT8|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,082|| align=right|9,54|| align=right|5,610||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18816)||1999 LW25|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|9,67|| align=right|4,131||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18817)||1999 LF32|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,171|| align=right|2,85|| align=right|3,614||MBA||15. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|18818 Yasuhiko||1999 MB2|| align=right|13,9|| align=right|2,286|| align=right|0,136|| align=right|6,09|| align=right|3,455||MBA||21. junij 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(18819)||1999 NK8|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,090|| align=right|3,29|| align=right|4,434||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18820)||1999 NS9|| align=right|13,0|| align=right|2,796|| align=right|0,100|| align=right|9,65|| align=right|4,675||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18821 Markhavel||1999 NW9|| align=right|14,1|| align=right|2,940|| align=right|0,108|| align=right|2,36|| align=right|5,040||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18822)||1999 NL19|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,049|| align=right|11,76|| align=right|5,121||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18823 Zachozer||1999 NS20|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,146|| align=right|2,64|| align=right|3,761||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18824 Graves||1999 NF23|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,163|| align=right|1,90|| align=right|3,685||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18825 Alicechai||1999 NO23|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,072|| align=right|2,67|| align=right|4,687||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18826 Leifer||1999 NG24|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,174|| align=right|2,89|| align=right|3,764||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18827)||1999 NA26|| align=right|12,7|| align=right|3,055|| align=right|0,114|| align=right|15,21|| align=right|5,340||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18828)||1999 NT27|| align=right|13,7|| align=right|3,255|| align=right|0,113|| align=right|1,94|| align=right|5,871||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18829)||1999 NE30|| align=right|13,6|| align=right|2,779|| align=right|0,121|| align=right|10,32|| align=right|4,632||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18830 Pothier||1999 NZ35|| align=right|14,8|| align=right|2,250|| align=right|0,117|| align=right|2,77|| align=right|3,374||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18831)||1999 NP37|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,054|| align=right|9,73|| align=right|5,199||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18832)||1999 NV42|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,118|| align=right|10,19|| align=right|5,168||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18833)||1999 NT53|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,143|| align=right|11,20|| align=right|4,366||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18834)||1999 NN55|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,062|| align=right|13,21|| align=right|4,126||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18835)||1999 NK56|| align=right|11,9|| align=right|2,639|| align=right|0,137|| align=right|12,09|| align=right|4,287||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18836 Raymundto||1999 NM62|| align=right|15,3|| align=right|2,222|| align=right|0,082|| align=right|3,80|| align=right|3,312||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18837)||1999 NY62|| align=right|14,5|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|12,54|| align=right|3,822||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18838 Shannon||1999 OQ|| align=right|14,5|| align=right|2,865|| align=right|0,084|| align=right|1,29|| align=right|4,849||MBA||18. julij 1999||Ondřejov||L. Šarounová; P. Kušnirák
|-
|18839 Whiteley||1999 PG|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,081|| align=right|10,60|| align=right|5,152||MBA||5. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|18840 Yoshioba||1999 PT4|| align=right|14,0|| align=right|2,389|| align=right|0,011|| align=right|2,64|| align=right|3,692||MBA||8. avgust 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|18841 Hruška||1999 RL3|| align=right|13,0|| align=right|2,587|| align=right|0,080|| align=right|15,41|| align=right|4,161||MBA||6. september 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(18842)||1999 RB22|| align=right|13,0|| align=right|2,769|| align=right|0,061|| align=right|8,75|| align=right|4,608||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18843 Ningzhou||1999 RK22|| align=right|14,3|| align=right|3,004|| align=right|0,172|| align=right|1,51|| align=right|5,206||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18844)||1999 RU27|| align=right|13,5|| align=right|3,228|| align=right|0,109|| align=right|15,26|| align=right|5,799||MBA||8. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|18845 Cichocki||1999 RY27|| align=right|12,7|| align=right|2,639|| align=right|0,123|| align=right|12,58|| align=right|4,285||MBA||7. september 1999||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(18846)||1999 RB28|| align=right|12,9|| align=right|2,658|| align=right|0,043|| align=right|15,61|| align=right|4,332||MBA||8. september 1999||Kleť||Klet
|-
|(18847)||1999 RJ32|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,085|| align=right|8,13|| align=right|5,631||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18848)||1999 RH41|| align=right|12,7|| align=right|2,787|| align=right|0,129|| align=right|23,95|| align=right|4,653||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18849)||1999 RK55|| align=right|13,6|| align=right|3,254|| align=right|0,098|| align=right|2,85|| align=right|5,869||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18850)||1999 RO81|| align=right|12,8|| align=right|3,116|| align=right|0,087|| align=right|1,36|| align=right|5,501||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18851 Winmesser||1999 RP84|| align=right|14,3|| align=right|2,377|| align=right|0,170|| align=right|3,59|| align=right|3,665||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18852)||1999 RP91|| align=right|13,0|| align=right|3,187|| align=right|0,151|| align=right|1,45|| align=right|5,687||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18853)||1999 RO92|| align=right|13,7|| align=right|3,058|| align=right|0,106|| align=right|3,94|| align=right|5,347||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18854)||1999 RJ102|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,079|| align=right|12,80|| align=right|5,114||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18855 Sarahgutman||1999 RQ112|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,174|| align=right|4,52|| align=right|3,803||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18856)||1999 RT116|| align=right|13,7|| align=right|2,535|| align=right|0,196|| align=right|4,46|| align=right|4,037||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18857 Lalchandani||1999 RE117|| align=right|14,5|| align=right|2,335|| align=right|0,075|| align=right|5,90|| align=right|3,568||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18858 Tecleveland||1999 RO117|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,131|| align=right|9,99|| align=right|4,090||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18859)||1999 RM130|| align=right|13,9|| align=right|2,861|| align=right|0,122|| align=right|5,77|| align=right|4,839||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18860)||1999 RL133|| align=right|13,0|| align=right|3,229|| align=right|0,097|| align=right|12,73|| align=right|5,802||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18861 Eugenishmidt||1999 RW166|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,124|| align=right|6,65|| align=right|4,138||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18862 Warot||1999 RE183|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,150|| align=right|1,86|| align=right|3,851||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18863)||1999 RC191|| align=right|12,9|| align=right|2,668|| align=right|0,175|| align=right|12,54|| align=right|4,357||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18864)||1999 RQ195|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,118|| align=right|15,51|| align=right|5,558||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18865)||1999 RQ204|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,055|| align=right|9,61|| align=right|5,356||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18866)||1999 RA208|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|11,67|| align=right|3,783||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18867)||1999 RX223|| align=right|13,5|| align=right|2,704|| align=right|0,129|| align=right|12,22|| align=right|4,446||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(18868)||1999 TD101|| align=right|13,0|| align=right|3,212|| align=right|0,043|| align=right|12,76|| align=right|5,755||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18869)||1999 TU222|| align=right|13,4|| align=right|2,859|| align=right|0,234|| align=right|16,38|| align=right|4,834||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18870)||1999 US13|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,152|| align=right|3,71|| align=right|4,075||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|18871 Grauer||1999 VQ12|| align=right|12,4|| align=right|2,669|| align=right|0,110|| align=right|11,92|| align=right|4,359||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|18872 Tammann||1999 VR20|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,072|| align=right|14,26|| align=right|4,184||MBA||8. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|18873 Larryrobinson||1999 VJ22|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,212|| align=right|9,22|| align=right|3,734||MBA||13. november 1999||Everstar||M. Abraham; G. Fedon
|-
|18874 Raoulbehrend||1999 VZ22|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,107|| align=right|4,47|| align=right|3,427||MBA||8. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(18875)||1999 VT39|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,114|| align=right|2,95|| align=right|5,481||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|18876 Sooner||1999 XM|| align=right|14,1|| align=right|2,412|| align=right|0,244|| align=right|8,86|| align=right|3,745||MBA||2. december 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|18877 Stevendodds||1999 XP7|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,254|| align=right|7,98|| align=right|4,095||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(18878)||1999 XD118|| align=right|14,3|| align=right|2,193|| align=right|0,139|| align=right|5,03|| align=right|3,246||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(18879)||1999 XJ143|| align=right|13,4|| align=right|2,667|| align=right|0,208|| align=right|13,56|| align=right|4,355||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|18880 Toddblumberg||1999 XM166|| align=right|14,3|| align=right|3,199|| align=right|0,190|| align=right|9,66|| align=right|5,721||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18881)||1999 XL195|| align=right|12,6|| align=right|2,565|| align=right|0,096|| align=right|14,25|| align=right|4,108||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18882)||1999 YN4|| align=right|16,3|| align=right|1,686|| align=right|0,232|| align=right|36,82|| align=right|2,188||AMR||28. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18883 Domegge||1999 YT8|| align=right|13,7|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|8,57|| align=right|5,360||MBA||31. december 1999||Everstar||M. Abraham; G. Fedon
|-
|(18884)||1999 YE9|| align=right|13,3|| align=right|2,583|| align=right|0,200|| align=right|12,28|| align=right|4,151||MBA||30. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18885)||2000 AH80|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,162|| align=right|3,53|| align=right|3,247||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18886)||2000 AN164|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,090|| align=right|14,03|| align=right|4,206||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18887 Yiliuchen||2000 AP181|| align=right|14,5|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|6,72|| align=right|3,497||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18888)||2000 AV246|| align=right|13,6|| align=right|3,232|| align=right|0,262|| align=right|00,26|| align=right|5,809||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18889)||2000 CC28|| align=right|13,1|| align=right|2,651|| align=right|0,140|| align=right|11,91|| align=right|4,317||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18890)||2000 EV26|| align=right|14,4|| align=right|1,917|| align=right|0,075|| align=right|22,98|| align=right|2,655||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18891 Kamler||2000 EF40|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,120|| align=right|3,84|| align=right|3,777||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18892)||2000 ET137|| align=right|13,9|| align=right|2,670|| align=right|0,171|| align=right|13,28|| align=right|4,363||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18893)||2000 GH1|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,068|| align=right|16,40|| align=right|5,668||MBA||2. april 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18894)||2000 GF42|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,137|| align=right|4,95|| align=right|5,513||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18895)||2000 GJ108|| align=right|11,6|| align=right|3,223|| align=right|0,165|| align=right|18,35|| align=right|5,785||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18896)||2000 GN113|| align=right|13,5|| align=right|2,353|| align=right|0,072|| align=right|10,89|| align=right|3,608||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18897)||2000 HG30|| align=right|11,9|| align=right|2,622|| align=right|0,138|| align=right|15,03|| align=right|4,246||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18898)||2000 JX|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,312|| align=right|26,28|| align=right|5,683||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18899)||2000 JQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,377|| align=right|22,65|| align=right|3,485||MBA||3. maj 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18900)||2000 LD12|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,158|| align=right|16,49|| align=right|5,442||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18901)||2000 MR5|| align=right|12,4|| align=right|3,093|| align=right|0,114|| align=right|21,77|| align=right|5,438||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18902)||2000 NN5|| align=right|13,5|| align=right|2,773|| align=right|0,156|| align=right|8,80|| align=right|4,617||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18903 Matsuura||2000 ND29|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,200|| align=right|9,30|| align=right|4,091||MBA||10. julij 2000||Saporo||K. Watanabe
|-
|(18904)||2000 OY8|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,220|| align=right|1,45|| align=right|3,684||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18905 Weigan||2000 OF10|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,108|| align=right|1,56|| align=right|3,449||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18906)||2000 OJ19|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,296|| align=right|3,71|| align=right|3,803||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18907 Kevinclaytor||2000 OW20|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,138|| align=right|6,26|| align=right|3,726||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18908)||2000 OC21|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,223|| align=right|2,84|| align=right|3,832||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18909)||2000 OE21|| align=right|13,9|| align=right|3,140|| align=right|0,188|| align=right|6,11|| align=right|5,562||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18910 Nolanreis||2000 OR22|| align=right|14,3|| align=right|2,224|| align=right|0,174|| align=right|3,85|| align=right|3,316||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18911)||2000 OY31|| align=right|13,3|| align=right|3,077|| align=right|0,094|| align=right|18,51|| align=right|5,398||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18912 Kayfurman||2000 OM32|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,152|| align=right|8,99|| align=right|4,722||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18913)||2000 OU32|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,201|| align=right|8,75|| align=right|4,586||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18914)||2000 OT35|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,204|| align=right|13,32|| align=right|4,122||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18915)||2000 OR38|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,156|| align=right|14,43|| align=right|5,299||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18916)||2000 OG44|| align=right|14,3|| align=right|3,867|| align=right|0,583|| align=right|7,35|| align=right|7,602||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18917)||2000 OG48|| align=right|13,9|| align=right|2,357|| align=right|0,162|| align=right|11,46|| align=right|3,617||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18918 Nishashah||2000 OB50|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,187|| align=right|6,33|| align=right|3,418||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18919)||2000 OJ52|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,435|| align=right|7,23|| align=right|4,126||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18920)||2000 OU52|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|4,84|| align=right|3,812||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18921)||2000 PT7|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,099|| align=right|11,67|| align=right|5,187||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18922)||2000 PU12|| align=right|12,7|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|12,34|| align=right|4,171||MBA||8. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18923 Jennifersass||2000 PC23|| align=right|15,0|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|6,78|| align=right|3,496||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18924 Vinjamoori||2000 PV24|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,130|| align=right|6,76|| align=right|3,667||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18925)||2000 PY25|| align=right|13,7|| align=right|2,814|| align=right|0,045|| align=right|11,48|| align=right|4,719||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18926)||2000 PO26|| align=right|15,8|| align=right|2,205|| align=right|0,108|| align=right|4,11|| align=right|3,274||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18927)||2000 PQ26|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,065|| align=right|10,66|| align=right|4,525||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|18928 Pontremoli||2000 QH9|| align=right|13,5|| align=right|3,018|| align=right|0,116|| align=right|9,78|| align=right|5,243||MBA||25. avgust 2000||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(18929)||2000 QU25|| align=right|15,2|| align=right|1,921|| align=right|0,092|| align=right|21,68|| align=right|2,661||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18930 Athreya||2000 QW27|| align=right|14,6|| align=right|2,841|| align=right|0,005|| align=right|2,02|| align=right|4,788||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18931)||2000 QX31|| align=right|14,6|| align=right|2,925|| align=right|0,275|| align=right|8,29|| align=right|5,001||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18932 Robinhood||2000 QH35|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|2,59|| align=right|3,601||MBA||28. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18933)||2000 QW36|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,204|| align=right|1,14|| align=right|3,622||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18934)||2000 QY36|| align=right|14,7|| align=right|3,218|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|5,772||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18935 Alfandmedina||2000 QE37|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,152|| align=right|2,89|| align=right|3,304||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18936)||2000 QA42|| align=right|13,5|| align=right|2,985|| align=right|0,070|| align=right|9,87|| align=right|5,156||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18937)||2000 QF42|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,046|| align=right|9,60|| align=right|5,113||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18938 Zarabeth||2000 QU44|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,155|| align=right|3,93|| align=right|4,458||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18939 Sariancel||2000 QZ48|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,109|| align=right|00,15|| align=right|5,512||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18940)||2000 QV49|| align=right|11,4|| align=right|5,292|| align=right|0,073|| align=right|3,70|| align=right|12,18||JUT||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18941)||2000 QX50|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,120|| align=right|6,03|| align=right|5,552||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18942)||2000 QE54|| align=right|13,7|| align=right|2,654|| align=right|0,063|| align=right|14,85|| align=right|4,323||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18943 Elaisponton||2000 QA55|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,120|| align=right|6,44|| align=right|3,709||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18944 Sawilliams||2000 QG61|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,095|| align=right|3,46|| align=right|5,384||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18945)||2000 QH71|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,206|| align=right|2,57|| align=right|3,773||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18946 Massar||2000 QM75|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,178|| align=right|00,53|| align=right|5,322||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18947 Cindyfulton||2000 QV76|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,699||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18948 Hinkle||2000 QT79|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,117|| align=right|1,81|| align=right|4,276||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18949 Tumaneng||2000 QX85|| align=right|14,1|| align=right|2,299|| align=right|0,068|| align=right|6,86|| align=right|3,486||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18950 Marakessler||2000 QX95|| align=right|14,8|| align=right|2,740|| align=right|0,064|| align=right|5,05|| align=right|4,534||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18951)||2000 QQ98|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,216|| align=right|3,16|| align=right|3,875||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18952)||2000 QF105|| align=right|11,8|| align=right|3,037|| align=right|0,038|| align=right|9,63|| align=right|5,292||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18953 Laurensmith||2000 QR114|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,093|| align=right|2,40|| align=right|4,464||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18954 Sarahbounds||2000 QT119|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,150|| align=right|5,10|| align=right|3,345||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18955)||2000 QY122|| align=right|13,2|| align=right|3,010|| align=right|0,085|| align=right|16,54|| align=right|5,221||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18956 Jessicarnold||2000 QK126|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,141|| align=right|3,44|| align=right|3,427||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18957 Mijacobsen||2000 QE128|| align=right|14,6|| align=right|2,222|| align=right|0,155|| align=right|5,78|| align=right|3,311||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18958)||2000 QL128|| align=right|11,9|| align=right|3,402|| align=right|0,182|| align=right|14,10|| align=right|6,274||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18959)||2000 QG129|| align=right|13,4|| align=right|3,502|| align=right|0,063|| align=right|9,33|| align=right|6,552||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18960)||2000 QE130|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,157|| align=right|5,90|| align=right|3,476||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18961 Hampfreeman||2000 QR140|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,189|| align=right|2,47|| align=right|3,712||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18962)||2000 QV140|| align=right|15,4|| align=right|2,134|| align=right|0,098|| align=right|1,65|| align=right|3,118||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18963)||2000 QB141|| align=right|13,3|| align=right|2,792|| align=right|0,153|| align=right|8,33|| align=right|4,664||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18964 Fairhurst||2000 QJ142|| align=right|14,8|| align=right|2,463|| align=right|0,161|| align=right|2,86|| align=right|3,865||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18965 Lazenby||2000 QR142|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,055|| align=right|2,55|| align=right|3,433||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18966)||2000 QO145|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,202|| align=right|4,74|| align=right|3,353||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18967)||2000 QP151|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,159|| align=right|8,04|| align=right|4,606||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18968)||2000 QX152|| align=right|13,8|| align=right|3,248|| align=right|0,032|| align=right|8,21|| align=right|5,853||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18969 Valfriedmann||2000 QY152|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,087|| align=right|2,79|| align=right|3,459||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18970 Jenniharper||2000 QU168|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,104|| align=right|3,51|| align=right|3,748||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18971)||2000 QY177|| align=right|11,7|| align=right|5,220|| align=right|0,119|| align=right|14,02|| align=right|11,93||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18972)||2000 QD190|| align=right|12,8|| align=right|3,174|| align=right|0,222|| align=right|6,16|| align=right|5,654||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18973 Crouch||2000 QJ193|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,045|| align=right|5,73|| align=right|4,535||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18974 Brungardt||2000 QX195|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,168|| align=right|3,80|| align=right|3,781||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18975)||2000 QZ200|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,075|| align=right|15,75|| align=right|4,364||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18976 Kunilraval||2000 QH206|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,105|| align=right|4,26|| align=right|3,477||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18977)||2000 QK217|| align=right|13,1|| align=right|2,612|| align=right|0,195|| align=right|14,18|| align=right|4,221||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18978)||2000 QH232|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|10,81|| align=right|4,098||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18979 Henryfong||2000 RC2|| align=right|14,2|| align=right|2,603|| align=right|0,026|| align=right|3,79|| align=right|4,198||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18980 Johannatang||2000 RY2|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,167|| align=right|3,36|| align=right|3,420||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18981)||2000 RT3|| align=right|13,4|| align=right|2,677|| align=right|0,163|| align=right|10,57|| align=right|4,379||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18982)||2000 RH5|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,213|| align=right|1,58|| align=right|3,667||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18983 Allentran||2000 RG6|| align=right|14,2|| align=right|2,412|| align=right|0,182|| align=right|2,74|| align=right|3,745||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18984 Olathe||2000 RA8|| align=right|13,3|| align=right|3,249|| align=right|0,039|| align=right|14,04|| align=right|5,856||MBA||2. september 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(18985)||2000 RR21|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,273|| align=right|4,93|| align=right|3,601||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18986)||2000 RF22|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,205|| align=right|3,74|| align=right|4,394||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18987 Irani||2000 RU23|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,171|| align=right|1,37|| align=right|3,318||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18988)||2000 RB24|| align=right|14,1|| align=right|2,699|| align=right|0,111|| align=right|12,28|| align=right|4,432||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18989)||2000 RV26|| align=right|12,6|| align=right|2,980|| align=right|0,171|| align=right|10,85|| align=right|5,142||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18990)||2000 RW31|| align=right|13,8|| align=right|3,019|| align=right|0,055|| align=right|9,54|| align=right|5,246||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18991 Tonivanov||2000 RD35|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,072|| align=right|5,01|| align=right|3,438||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18992 Katharvard||2000 RK40|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,019|| align=right|8,69|| align=right|5,157||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18993)||2000 RB43|| align=right|12,5|| align=right|2,989|| align=right|0,089|| align=right|7,61|| align=right|5,168||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18994 Nhannguyen||2000 RO50|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,153|| align=right|7,42|| align=right|3,649||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18995)||2000 RF53|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,205|| align=right|2,31|| align=right|3,781||MBA||5. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18996)||2000 RR53|| align=right|11,9|| align=right|3,203|| align=right|0,036|| align=right|20,52|| align=right|5,730||MBA||4. september 2000||Saporo||K. Watanabe
|-
|18997 Mizrahi||2000 RG54|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,088|| align=right|2,82|| align=right|4,106||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18998)||2000 RH55|| align=right|13,9|| align=right|2,351|| align=right|0,136|| align=right|7,39|| align=right|3,605||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18999)||2000 RC60|| align=right|14,1|| align=right|2,803|| align=right|0,205|| align=right|5,42|| align=right|4,693||MBA||8. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19000)||2000 RM60|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,178|| align=right|7,80|| align=right|4,599||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov